Ашеберг (нем. Ascheberg) — многозначный термин.

 Ашеберг — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия; находится регионе Мюнстерланд.
 Ашеберг — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Ашеберг — баронский род.
Ашеберг — фамилия. Известные носители:
 Ашеберг, Алексей Яковлевич (1837—1901) — русский драматург, переводчик.
 
 Ашеберг, Рутгер фон (1621—1693) — шведский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант.